Chi hace referencia a varios artículos:

Acrónimo
 CHI, el código FIFA para referirse a la selección de fútbol de Chile.
 CHI, el código COI para referirse a la delegación olímpica de Chile.

Alfabetos
 Los caracteres silábicos japoneses ち y チ, que se transliteran como chi.
 La letra griega Χ, también llamada ji en su forma alemana o inglesa.

Filosofía china
 La palabra china 氣 (escrita en chino tradicional) o 气 (escrita en chino simplificado), transcrita como qì en pinyin.
 El qì (pronunciado chi en mandarín estándar); en la cultura china tradicional, principio activo que forma parte de todo ser vivo, y que se podría traducir como ‘flujo vital de energía’. Véase Lao Tse, Tao Te Ching.

Nombres y apellidos
 Cecilio Chi (1820-1848), líder maya, muerto en la Guerra de Castas.
 Gaspar Antonio Chi o Gaspar Antonio Xiú (1531-1610); escritor maya.
 Wilbert Chi Góngora, político mexicano.
 Chi, patronímico y toponímico maya.

no:Qi